Большо́й Сухоя́ш () — село в Азнакаевском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Сухояшского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от татарского слова «олы» (большой) и гидронима на татарском языке «Сукаеш» (Сухояш).

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Закамье на реке Сухояш, в 12 км к северу от города Азнакаево.

История 
Большой Сухояш — деревня ясачных татар (государственных крестьян) и башкир-вотчинников Юрмийской волости.

Известна с 1742 года. По другим источникам — с 1738 года. В XVIII—XIX веках жители относились к сословиям башкир-вотчинников, тептярей и государственных крестьян. Основными занятиями  жителей традиционно являлись земледелие и скотоводство. 

В Российском государственном архиве древних актов, в фонде Мензелинской воеводской канцелярии хранится дело «Об отнятии коровы и причинении побой, татарину деревни Сухояш Абалеву, татарином деревни Бикметевой Алымяковым»,  датированное 3 марта 1738 года.  

По третьей ревизии (1762 год), в деревне Сухояш, Тюрка Сухояш  были учтены  ясачные татары в количестве 21, 1 и 3 (всего 25) душ мужского пола. Другой ревизской книгой в деревне Сукаиш, что на речке Сукаише учтены 18 ревизских душ ясачных татар, входящих в команду Ерминской волости старшины Казбулата Мютюкова. Согласно материалам четвертой ревизии (1782 год), в деревне Сухояшево   числились 39 душ мужского пола ясачных татар, другой ревизской книгой в деревне Сухояш были учтены 13 ревизских душ тептярей, входивших в команду старшины  Аитмамбета Ишметева.  

В 1816 году учтены 144 ревизских душ припущенников военного звания, 70 ревизских душ государственных крестьян, 1 башкир-вотчинник.

В 1822 году в 56 дворах проживали 141 душа мужского пола тептярей, 56 душ мужского пола ясачных татар, 9 душ мужского пола отставных солдат. 

По 8-й ревизии (1834 год), в деревне Сухояш Большой были учтены 185 тептярей, (столько же женщин), живущих по припуску башкир, с учинением договора 1742 года, 3 башкира-вотчинника. В 1850 году — 4 башкира-вотчинника.   

По сведениям 1859 года, учтены 323 ревизские души припущенников военного звания, 106 — государственных крестьян, 8 башкиров-вотчинников (всего 896 жителей в 89 дворах); в селе действовала мечеть. 

По сведениям 1897 года, в деревне Большой Сухояш Бугульминского уезда Самарской губернии проживало 1334 человека (635 мужчин, 699 женщин), из них 1329 мусульманина.

В начале XX века действовали 2 мечети, 2 мектеба, 2 мельницы. В этот период земельный надел сельской общины составлял 3075,1 десятины.

До 1920 года село входило в  Стерлитамакскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 года в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 1930 года в Тумутукском, с 1931 года в Азнакаевском, с 1935 года в Тумутукском, с 1958 года в Азнакаевском, с 1963 года в Альметьевском, с 1965 года в Азнакаевском районах. 

В 1928 году открыта школа. В 1930 году в селе были организованы сельхозартели «Тырыш» и «Сукаеш», в 1931 году были объединены в колхоз «Тырыш». В 1998 году — реорганизован в сельскохозяйственный производственный кооператив «Тырыш». С 2009 года в составе ООО «Агрофирма «Азнакай».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 99 %.

Экономика 
Жители работают преимущественно в Агрофирме «Азнакай», занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Инфраструктура 
В селе действуют библиотека (с 1932 года), дом культуры (здание построено в 1963 году), фельдшерско-акушерский пункт (с 1932 года), детский сад (построен в 1966 году).

Религиозные объекты 
В 2009 году в селе была  открыта мечеть.

Известные люди 
 А. Х. Булатов — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 М. М. Латифуллин (1925 — 1995) — поэт, писатель.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Большой Сухояш//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — с. 72-73
 
 
 

Населённые пункты Азнакаевского района